Hibernia (slovensko Hibernija) je lahko:

 Hibernia (naftno polje)
 Hibernia Atlantic
 Hibernia National Bank
 HMS Hibernia